Jean Petitot (1607-1691), dit « le Raphaël de la peinture en émail », peintre en émail genevois ;
 Jean Petitot (1653-1702), portraitiste en parchemin, vélin ou émail, fils du précédent ;
 Jean Petitot (1944- ), philosophe et mathématicien français ;